Leistungskontrolle steht für:

 Leistungskontrolle in Ausbildungsgängen, siehe Leistungsbeurteilung (Schule)
 Leistungs- und Verhaltenskontrolle in Betrieben